Sabotaż – rodzaj przestępstwa

Filmy
 Sabotaż – film z 1936 roku, znany też pod tytułem Tajny agent
 Sabotaż – film z 1942 roku, znany też pod tytułem Sabotażysta
 Sabotaż – film z 1996 roku
 Sabotaż – film z 2000 roku
 Sabotaż – film z 2014 roku